Марцин Булка (; ) — польский футболист, вратарь клуба «Ницца».

Карьера 
Начинал карьеру в спортивных школах на родине, в том числе в варшавской академии «Барселоны». Весной 2016 проходил просмотр в основной команде, но в итоге остановил выбор на английском «Челси».

Летом 2019 года присоединился к ПСЖ, подписав двухлетний контракт. Дебютировал во французской Лиге 1 30 августа в гостевом матче против Меца, сохранив ворота в неприкосновенности.

Осенью 2020 года продлил контракт с ПСЖ до 2025 года и отправил в аренду в испанский клуб «Картахена».

Летом 2021 арендован клубом «Ницца». В следующем году приобретён клубом на постоянной основе.

Вызывался в юношеские и молодёжные сборные Польши.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ницца» 

Футболисты Польши
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Картахена»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Ницца»